Red Bluff ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Bluff (Arkansas)
 Red Bluff (Ben Hill County, Georgia)
 Red Bluff (Camden County, Georgia)
 Red Bluff (Kalifornien)
 Red Bluff (Montana)
 Red Bluff (New Mexico)
 Red Bluff (South Carolina)
 Red Bluff (Harris County, Texas)
 Red Bluff (Reeves County, Texas)

in Kanada:
 Red Bluff (British Columbia)